Sportklub: a sportegyesület szó szinonimája
 Sportklub: megszűnt tévécsatorna
 Sport Klub: sportműsor az RTL Klubon